Leše je ime več naselij v Sloveniji:

 Leše, občina Litija
 Leše, občina Prevalje
 Leše, občina Tržič
 Leše () pri Št. Jakobu v Rožu, Avstrija

Glej tudi 
 Laše, naselje v občini Šmarje pri Jelšah

naselja v Sloveniji